Miragaia (dal nome di Miragaia, la parrocchia in Portogallo e unità geologica dove sono stati trovati i suoi resti) è un dinosauro ornitischio stegosauride dal collo lungo vissuto nel Giurassico superiore. I suoi fossili sono stati trovati nelle rocce del Portogallo (Formazione Lourinhã, Unità Sobral) e forse anche nel Wyoming, Stati Uniti (Formazione Morrison). Miragaia ha il collo più lungo conosciuto per qualsiasi stegosauro, che comprendeva almeno diciassette vertebre.

Lo stegosauro dal collo lungo 
Sebbene molto somigliante al già citato stegosauro, questo dinosauro aveva a differenza del suo più noto cugino un collo straordinariamente lungo, composto da ben 17 vertebre. Ciò lo avrebbe aiutato a raggiungere arbusti e felci piuttosto alte, ma lo rendeva allo stesso vulnerabile ai carnivori come il Torvosaurus. Per evitare ciò, usufruiva delle classiche quattro spine sulla coda, anche se nel suo caso non erano molto grandi.

Filogenesi 
Miragaia è stata collocata negli Stegosauridae nel 2009. Mateus e colleghi hanno eseguito un'analisi filogenetica e hanno scoperto che Miragaia si raggruppava con Dacentrurus in un clade Dacentrurinae, recentemente chiamato per l'occasione, il gruppo gemello di Stegosaurus (quest'ultimo genere era considerato nell'analisi cladistica includono Hesperosaurus e Wuerhosaurus).

Nel 2017, Raven e Maidment hanno pubblicato una nuova analisi filogenetica, che include quasi tutti i generi stegosauri conosciuti:
Gli autori hanno sottolineato che l'unica sinapomorfia, tratto derivato condiviso, a sostegno del clade Dacentrurus-Stegosaurus era il possesso delle lunghe postzigapofisi cervicali, e che queste sono di fatto sconosciute per lo stesso Dacentrurus, cosicché la sua posizione vicina a Stegosaurus era semplicemente basata sul nuovo dato fornito dalla descrizione di Miragaia.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi
Taxa privi di autore di classificazione